Лос Гачупинес има више значења:

 Лос Гачупинес (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гачупинес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гачупинес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику